Jerzy Madeyski  (1872-1939) – polski prawnik, minister w rządzie Przedlitawii, poseł RP w Niemczech (1921-23)
 Jerzy Madeyski (1931-2005) – polski historyk sztuki